Kandasamy Ramamurthy (1933 - ) é um botânico indiano .

Ligações externas
  

Botânicos da Índia